Guimarães se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José d'Ascensão Guimarães
 Ricardo Z. P. Guimarães